Sajet (textiel), een garen uit korte wolvezels

 Personen
 Ben Sajet (1887-1986), joods arts, vader van o.a. Herman, Jaap en Daan
 Herman Sajet (1914-1953), een joods Engelandvaarder
 Jaap Sajet (1916-1942), contrabassist en Engelandvaarder
 Daan Sajet (1920-1941), eerste Nederlandse vlieger die tijdens WW2 omkwam.

 Daniël Sajet, Amsterdams PvdA-raadslid sinds 2006, zoon van Jaap